А́райши () — топоним в Латвии:
 Арайши — археологический музей на берегу Арайшского озера в Цесисском крае.
 Арайши — железнодорожная станция на линии Рига — Лугажи.
 Арайши — населённый пункт в Аматском крае.
 Арайши — хутор в Салдусском крае.
 Арайши (Тунькели) — хутор в Акнистском крае.